Raymond Gyasi (Amsterdam, 5 augustus 1994) is een Nederlands-Ghanees voetballer die doorgaans als aanvaller speelt. Hij is een jongere broer van Edwin Gyasi.

Carrièrestatistieken
Bijgewerkt 10 januari 2023

Zie ook
 Lijst van spelers van Roda JC Kerkrade

Externe links
 Profiel en statistieken van Raymond Gyasi op vi.nl
 Profiel en statistieken van Raymond Gyasi op transfermarkt.nl

Nederlands voetballer
Ghanees voetballer